Саэль (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх. Коммуна Саэль является частью кантона Реданж. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 561 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 216 домашних хозяйств. Занимает площадь 6,83 км² (по занимаемой площади 114 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 432 м. (34 место из 116 коммун), наименьшая 287 м. (97 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.saeul.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга